Ось (слово «ось» в изначальном значении — деталь повозки, на которой крепятся колеса, и имеет индоевропейскую этимологию) — понятие некой центральной прямой, в том числе воображаемой прямой (линии):

В математике, физике и технике 
 Ось — стержень, не передающий крутящего момента, на котором держатся вращающиеся детали.
 Ось вращения — линия в теле, остающаяся неподвижной во время вращения тела.
 Ось симметрии — прямая, после мысленного поворота вокруг которой на некоторый угол тело или фигура совпадает с собой.
 Оптическая ось — общая ось симметрии поверхностей всех входящих в систему линз и зеркал.
 Оптическая ось кристалла — направление, в котором двойное лучепреломление отсутствует.
 Ось координат — прямая с указанными на ней направлением, началом отсчёта и выбранной масштабной единицей: ось абсцисс, ось ординат, ось аппликат.
 Ось времени

В политике 
 «Ось» — военно-политический союз Германии, Италии и Японии перед и во время Второй мировой войны.

В литературе 
 «Ось» — научно-фантастический роман Роберта Ч. Уилсона.

В сельском хозяйстве 
 Ость (ось) — длинный усик на плевеле каждого зерна колосовых растений (на ячмене самая длинная ость) или волос в пушном товаре, ость или ось меховая. (Последнее слово этимиологически не связано с предыдущими и является плодом созвучия, при этом также имея особую индоевропейскую этимологию.

См. также 
 Ось мира
 Ось зла

Примечания